

Aziende
Harting Technologiegruppe – azienda tedesca di meccatronica

Geografia
Burgweinting-Harting – quartiere di Ratisbona
Harting (Heldenstein) – quartiere del circondario di Heldenstein, Landkreis Mühldorf am Inn, Baviera
Harting (Hohenpolding) – quartiere del circondario di Hohenpolding, Landkreis Erding, Baviera
Harting (Nittenau) – quartiere della città di Nittenau, Landkreis Schwandorf, Baviera
Harting (Gemeinde Eugendorf) – località di Eugendorf, Salisburgo
Harting (Ennstaler) – 1539 m, montagna della Stiria

Persone 
Christian Harting (*1976) – attore tedesco
Christoph Harting (* 1990) – atleta discobolo tedesco
Dietmar Harting (* 1939) – imprenditore tedesco e presidente del Deutsches Institut für Normung
Franz von Harting (1778-1834) – Generale maggiore austriaco
Gustav Harting – imprenditore tedesco
Jan Harting – calciatore indonesiano di origine olandese
Johannes Harting (1868-1951) – fisico ottico tedesco
Peter Harting (* 1951) – attore tedesco
Pieter Harting (1812-1885) – medico, geologo e botanico olandese
Robert Harting (* 1984) – atleta discobolo tedesco

Pagine correlate 
Harding